Varning för barn kan syfta på:

 Varning för barn, en krogshow av och med Magnus och Brasse
 Varning för barn (TV-program), ett TV-program på TV3
 Varning för barn (vägmärke), ett vägmärke